Persbureau Xinhua, de officiële staatspers van de Volksrepubliek China
Xinhua (krant), Chinese staatskrant, onderdeel van Xinhua News Agency
China Xinhua News Network Corporation (CNC), een door de Chinese overheid gecontroleerd televisienetwerk en deel van Persbureau Xinhua
Xinhua (district), een district in de stadsprefectuur Pingdingshan in de Chinese provincie Henan
Xinhua (werkkamp), een voormalig werkkamp (Heropvoeding door werk) Sichuan in China